De Peugeot 404 is een door Pininfarina ontworpen middenklasse-auto van de Franse fabrikant Peugeot, die in 1960 naast de 403 op de markt werd gebracht.

Geschiedenis
De 404 werd op 11 mei 1960 gepresenteerd. Het bleek een zeer succesvol model en de degelijkheid was ongeëvenaard. Dat bleek ook uit de sportieve successen: de 404 behaalde in drie opeenvolgende jaren (1966, 1967 en 1968) de overwinning in de East-African-Safari Rally, nadat deze overwinning ook al in 1963 was behaald. Ook waren veel 404's in gebruik als taxi.

De laatste versies van de 404 werden nog in 1988 verkocht, al werden die niet in Frankrijk, maar in Nigeria geproduceerd.

Carrosserieën

De 404 verscheen in verschillende varianten. Naast de sedan (de vierdeurs versie) verscheen in 1961 een cabriolet en weer een jaar later een coupé. Ook werden een zeven-persoons (Familiale), een stationwagen (Break Super Luxe), een pick-upversie (Camionnette) en besteluitvoering (Fourgonnette) geproduceerd.

Motoren
De standaard motor was een 1,6 liter benzinemotor. Vanaf 1961 was deze motor ook leverbaar met brandstofinjectie. Voor Commerciale uitvoeringen werd een 1,5 liter benzinemotor leverbaar. De 1,9 liter dieselmotor werd een van de meest succesvolle van dat moment en werd later ook in andere modellen van Peugeot gebruikt. Zelfs andere fabrikanten maakten er gebruik van.

De geleverde motoren waren:
 XB2, 1468 cc, carburateur, 66 pk
 XC5, 1618 cc carburateur, 72 pk
 XC6, 1618 cc carburateur, 72 pk
 XC7, 1618 cc carburateur, 70 pk
 XCKF1, 1618 cc injectie, 85 pk
 XCKF2, 1618 cc injectie, 96 pk
 XD85, 1816 cc diesel, 55 pk
 XD88, 1946 cc diesel, 68 pk

De 404 werd geleverd met een handgeschakelde vierversnellingsbak en een versnellingshandle aan het stuur (de stuurversnelling) en met een halfautomatische versnellingsbak (coupleur Jaeger électromagnétique). Later werd ook een drietraps ZF-automaat ingebouwd.

Productie
De 404 werd niet alleen in Frankrijk geproduceerd. Assemblage vond ook plaats in België (Mechelen), Argentinië, Australië, Ierland, Nigeria en Zuid-Afrika.
De miljoenste 404 liep van de band in juni 1967. Van 1963 tot 1968 werden gemiddeld 200.000 exemplaren per jaar verkocht.

De 404 werd in Frankrijk geproduceerd tot en met het jaar 1975. Al vanaf 1968 werd het aantal uitvoeringen flink beperkt, omdat in dat jaar de opvolger in de vorm van de 504 op de markt kwam en in 1975 de 604, die de productielijn moest gebruiken.

Uiteindelijk werden van de 404 2.885.374 exemplaren verkocht, waarvan er 1.847.568 in Frankrijk als complete auto werden geproduceerd.

Tijdlijn modellen van Peugeot

Externe link
 Site Nederlandse Peugeot 404 vereniging

404